Morrison Triyptychon bezeichnet

 ein Triptychon aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, gemalt vom niederländischen Meister des Morrison-Triptychons
 das Jim Morrison Triptychon von 1970, ein surrealistisches Gemälde des US-amerikanischen Künstlers Thomas E. Breitenbach für den Sänger Jim Morrison